Хреново́е — село в Бобровском районе Воронежской области России.

Административный центр Хреновского сельского поселения.

География 
Расположено в 16 км (по дороге в 27 км) к востоку от Боброва, в 90 км (по дороге 130 км) к юго-востоку от Воронежа.

Село практически сливается с территорией села Слобода Слободского сельского поселения (разделены линией реки Хреновая).

Население

История 

Село основано в начале XVIII века, когда царь Пётр I строил в Воронеже первый военный флот России, а на Битюге шла заготовка корабельного леса.

Новый этап в истории села начался, когда граф Алексей Орлов получил от императрицы не только титул Чесменский и орден Святого Георгия I степени, но и 120 тысяч десятин земли на левом берегу Битюга, включавших в себя и село Хреновое.

24 октября 1776 года близ села Хреновое графом Орловым был основан конный завод, известный выведенными здесь орловскими рысаками.

В конце XIX — начале XX веков село являлось центром Хреновской волости Бобровского уезда Воронежской губернии.

С 1935 по 1960 годы Хреновое было центром Хреновского района. Во время Второй Мировой Войны в 1943 году в помещениях Хреновского конезавода располагался лагерь военнопленных № 81, в котором за два месяца с февраля по апрель 1943 года умерли от голода 21000 итальянских солдат и офицеров, взятых в плен во время Острогожско-Россошской наступательной операции.

Экономика 
 Хреновской конный завод
 Швейная фабрика
 Мебельная фабрика
 Фруктовая ферма

Транспорт 
В селе есть железнодорожная станция Хреновая на линии «Лиски—Поворино».

Здравоохранение 
В селе действует областной противотуберкулёзный санаторий.

Образование 
 Хреновской лесхоз-техникум (лесной колледж) им. Г. Ф. Морозова
 школа искусств
 две средние школы
 два детских сада
 Хреновская школа наездников

Достопримечательности 
 Хреновской конезавод — родина Орловских рысаков.
 В 1950 году в Хреновом был создан музей коневодства.

Известные уроженцы 
 Михайлов, Иродион Антонович (1896—19??) — советский военачальник, полковник (1935)
 Карпов, Василий Николаевич (1798—1867) — русский религиозный философ, духовный писатель, переводчик на русский язык сочинений Платона, профессор философии Санкт-Петербургской духовной академии.
 Панин-Коломенкин, Николай Александрович (1872—1956) — российский фигурист.
 Началов, Виктор Васильевич (р. 1957) — российский музыкант, продюсер, автор песен, отец певицы Юлии Началовой.
 Леваков Владимир Иванович-герой советского союза повторивший подвиг Александра Матросова,закрыв амбразуру дзота грудью.

Примечания

Ссылки 
 История села Хреновое

Населённые пункты Бобровского района